Il singolare del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Jan Kodeš che ha battuto in finale Brian Fairlie 6-1, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Brian Fairlie (finale)
 Mark Cox (semifinali)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Tom Gorman (primo turno)

 Tom Okker (secondo turno)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Dick Crealy (secondo turno)
 Bob Carmichael (secondo turno)
 Alex Metreveli (semifinali)
 Ray Moore (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cologne Grand Prix 1973